Clarence Stewart Williams (1863–1951) – amerykański żołnierz, admirał
 Clarence C. Williams (1869–1958) – amerykański żołnierz, generał major
 Clarence Williams  (1898–1965) – amerykański muzyk jazzowy
 Clarence Williams III (1939–2021) – amerykański aktor filmowy i teatralny